De Maaswaard is een wijk in de stad Venlo, in de Nederlandse provincie Limburg. 

De wijk wordt omsloten door de wijken (met de klok mee, beginnend in het noorden) Venlo-Centrum (Klein Italië (van elkaar gescheiden door de N556)), Sinselveld, Hagerhof en de Maas.

De wijk is van gemeentewege aan het begin van de 21e eeuw apart benoemd van de wijk Sinselveld en het wordt gedomineerd door enige hoogbouw, waarvan het Nedinscogebouw het meest markante gebouw is. Verder ligt in de wijk het woon-zorgcomplex Crescendo, welk in 2011 is opgeleverd.

In 2012 werd gestart met de bouw van een nieuw stadskantoor in deze wijk, dat volledig wordt gebouwd volgens het Cradle to Cradle-principe. Het meest in het oog springend zal de groene voorgevel worden. Venlo wil hiermee, en met een aantal andere projecten, een leidende rol als duurzaamste regio ter wereld gaan spelen. Inmiddels zijn er een aantal appartementencomplexen rondom dit standskantoor gebouwd.

Wijk in Venlo